Luiminkajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luiminkajoki (vattendrag, lat 65,87, long 26,80), Lappland, 
 Luiminkajoki (vattendrag, lat 65,72, long 26,67), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar